Спинрад — английская фамилия.

Известные носители:
 Спинрад, Норман (род. 1940) — американский писатель-фантаст.
 Спинрад, Роберт (1932—2009) — пионер компьютерной техники.
 Спинрад, Хайрон (1934—2015) — американский астроном.